Boris Milošević (rukometni sudac), hrvatski rukometni sudac (1978.)
Boris Milošević (šport snage), slovenski športaš snage (1971.)
Boris Milošević (političar), hrvatski političar (1974.)